

Codici 
 GC – codice vettore IATA di Gambia International Airlines
 GC – codice ISO 3166-2 della provincia di Las Palmas (Spagna)

Sigle
 GameCube (GCN o NGC) – console prodotta da Nintendo
 Garbage collection – in informatica, modalità automatica di gestione della memoria
 Gascromatografia – in chimica, tecnica cromatografica impiegata a scopo analitico
 Genio civile – in diritto, organo statale periferico, con compito di controllo, monitoraggio e sovrintendenza sulle opere pubbliche
 Giovani Comunisti – organizzazione giovanile del Partito della Rifondazione Comunista
 Global cooling (raffreddamento globale) – in meteorologia, il fenomeno di diminuzione della temperatura media terrestre
 Globular Cluster (ammasso globulare, ammasso chiuso o ammasso di alone) – insieme sferoidale di stelle che orbita  intorno al centro di una galassia
 Good Charlotte – gruppo pop punk statunitense formato nel 1996 da Benji Madden e Joel Madden
 Guardia Civil (la Benemérita) – in Spagna, corpo di gendarmeria con funzioni di polizia militare
 Grasshopper Club Zürich (Grasshoppers) – in Svizzera, squadra di calcio della città di Zurigo
 Graphics Card (scheda video) – in informatica, componente hardware del computer che ha lo scopo di elaborare il segnale video

Altro 
 Gc – in religione, abbreviazione di Lettera di Giacomo
 GC – in metrologia, simbolo del gigacoulomb
 GC – in Germania, targa automobilistica di Chemnitzer Land
 GC – nei trasporti, sagoma limite internazionale ferroviaria